Bavorov může znamenat:
 Bavorov – české město ležící v severozápadní části Jihočeského kraje, v okrese Strakonice, u řeky Blanice,
 Bavorov (hrad) – zaniklý hrad, který stával na jihovýchodním okraji stejnojmenného města v Jihočeském kraji,
 Bavorov (nádraží) – dopravna v severovýchodní části města Bavorov v okrese Strakonice v Jihočeském kraji nedaleko řeky Blanice, 
 Bavorov (Polsko) – město v jižním Polsku v Opolském vojvodství v okrese Hlubčice.

Podobné názvy 
 Bavor